Масая Мацуура ( Мацу: ра Масая; ) — японский музыкант и геймдизайнер. Основатель студии NanaOn-Sha.

Биография 
В апреле 1983 года, вскоре после окончания Университета Рицумейкан, Мацуура встретился с певицой Чакой (Мами Ясунори) и основал музыкальную группу Psy-S. Первый альбом группы, Different View, был выпущен в 1985 году. Мацуура — композитор и аранжировщик группы, выступает с использованием синтезатора Fairlight CMI. Также освоил клавиатуру, гитару и бас и иногда исполняет эти инструменты на сцене.

В конце 1980-х годов Psy-S пользовались большой популярностью в Японии благодаря ряду хитов. Некоторые их песни использовались в таких аниме-шоу, как «Городской охотник», и в фильмах. В 1987 году Масая Мацуура написал некоторые музыкальные композиции для аниме-адаптации «To-Y», манги Ацуси Камидзё.

Технологические разработки, происходившие в 1990-х годах, вызвали повышенный интерес у Мацууры к созданию компьютерной музыки, и из этой области Мацуура вскоре перешел на интерактивную музыку и музыкальные видеоигры. В 1993 году Мацуура стал первым японским музыкантом, выпустившим компакт-диск «Seven Colors», за который он был удостоен «Мультимедийного гран-при». В июне 1996 года, выпустив 10 альбомов с Psy-S (и четыре «лучших» альбомов), Мацуура покинул группу и сосредоточил свое внимание на своих мультимедийных проектах.

Мацуура основал производственную компанию NanaOn-Sha в Токио и начал разработку видеоигр. Первым крупным проектом стала уникальная игра, сочетающая ритмы хип-хопа и визуальные таланты американского мультипликатора Родни Гринблата. Выпущенная в декабре 1996 года в Японии «PaRappa the Rapper» считается одной из первых современных ритм-игр. Талант Мацууры в сочетании музыки и видеоигр снова был продемонстрирован в 1999 году, когда он выпустил генеративную музыкальную игру Vib-Ribbon. Данная видеоигра укрепила его положение как одного из «основателей» жанра музыкальной игры.

В 2003 году Мацуура вместе с NanaOn-Sha отвечал за производство звуковой части роботизированной игрушки для собак третьего поколения Sony, AIBO (модель ERS-7). Это включало как музыку, так и звуковые эффекты.

В 2004 году он был удостоен награды «First Penguin» Международной ассоциации разработчиков игр (IGDA) за его инновационный вклад в индустрию видеоигр.

Дискография 
Мацуура выпустил 10 альбомов и 4 сборника с группой Psy-S, а также 2 сольных альбома. Все альбомы были выпущены на лейбле Sony Music.

С группой Psy-S 
 1985 — Different View
 1986 — PIC-NIC
 1987 — Collection (Сборник)
 1988 — Mint-Electric
 1989 — Atlas
 1990 — Signal
 1991 — Two Hearts
 1991 — Holiday
 1992 — Two Sprits Live PSY’S Best Selection (Концерт)
 1993 — Window
 1994 — Home Made
 1994 — Emotional Engine
 1996 — Two Bridge (Сборник)
 1998 — Brand New Diary + Another Diary (Сборник)
 2012 — Psyclopedia (Сборник, бокс-сет)

Сольные альбомы 
 1989 — Sweet Home
 2013 — Beyooond!!!

Игры 
 Metamor Jupiter (1993, PC Engine CD) (как композитор)
 The Seven Colors: Legend of PSY・S City (1993, Apple Macintosh)
 Tunin'Glue (1996, Apple Bandai Pippin)
 PaRappa the Rapper (1996, PS1),(2007, PSP),(2017, PS4)
 UmJammer Lammy (1999, PS1)
 Vib-Ribbon (1999, PS1)
 Rhyme Rider Kerorican (2000, Bandai WonderSwan)
 PaRappa the Rapper 2 (2002, PS2),(2015, PS4)
 Mojib-Ribbon (2003, PS2)
 Vib-Ripple (2004, PS2)
 Tamagotchi Connection: Corner Shop (2005, Nintendo DS)
 Musika (2007, iPod)
 Tamagotchi Connection: Corner Shop 2 (2007, Nintendo DS)
 Tamagotchi Connection: Corner Shop 3 (2007, Nintendo DS)
 Major Minor's Majestic March (2009, Wii)
 WINtA (2010, iPhone/iPod Touch)
 Haunt (2012, Xbox 360)
 Beat Sports (2015, Apple TV)
 Furusoma (2016, iOS)
 Project Rap Rabbit (Отменена)

Литература

Примечания 

Музыканты Японии
Дизайнеры Японии